Stemann ist der Nachname folgender Personen:

 Christian von Stemann (1816–1882), deutscher Jurist und Diplomat
 Christian Ludwig Ernst von Stemann (1802–1876), deutsch-dänischer Jurist und Historiker
 Hans-Georg Stemann (1916–2011), deutscher Arzt und ehemaliger Inspekteur des Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr
 Hinrich Hirnklov Stemann (1733–1800), deutsch-dänischer Amtmann
 Justus Valentin Stemann (1629–1689), deutscher evangelischer Theologe
 Nicolas Stemann (* 1968), deutscher Regisseur
 Philip Stemann  (* 1976), deutscher Regisseur
 Poul Christian Stemann (1764–1855), dänischer Politiker

Siehe auch: Stehmann